Die Liste der Bodendenkmäler in Bergheim enthält die denkmalgeschützten unterirdischen baulichen Anlagen, Reste oberirdischer baulicher Anlagen, Zeugnisse tierischen und pflanzlichen Lebens und paläontologischen Reste auf dem Gebiet der Stadt Bergheim im Rhein-Erft-Kreis in Nordrhein-Westfalen (Stand: September 2020). Diese Bodendenkmäler sind in Teil B der Denkmalliste der Stadt Bergheim eingetragen; Grundlage für die Aufnahme ist das Denkmalschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSchG NRW).

|}

Siehe auch 
 Liste der Baudenkmäler in Bergheim

Quellen 
 Liste der Bodendenkmäler der Stadt Bergheim (Stand: September 2020)

Bergheim
!Bergheim
Bergheim